Кьюарра-Бич — пригород Кэрнса, Квинсленд (Австралия). По Австралийской переписи населения 2016 года в пригороде было зарегистрировано 5652 человека.

География 
Пригород граничит с Коралловым морем на востоке и Национальным парком Куранда (англ. Kuranda National Park) на западе. Через пригород проходит шоссе Капитана Кука с юго-запада на север.

История 

Район в основном использовался для выращивания сахарного тростника до тех пор, пока пригород не был модернизирован в 1980-х и 90-х годах. На западной стороне шоссе было оборудовано поле для гольфа Парадиз Палмс (англ. Paradise Palms), а также жилье дома на севере и юге.

Благоустройство 
В городе есть Небольшой торговый центр расположенный на Пулвуд-роуд.

К пляжу примыкает прибрежный заповедник, Пеликан Парк (англ. Pelican Park), у которого есть секция где можно плавать, где кубомедуз. Помимо этого в городе есть Бролга Парк (Brolga Park) и Крокодайл Парк (Crocodile Park).

Образование 
В городе есть англиканская школа, открывшаяся в 1983 году.

Транспорт 
Компания Sunbus имеет автобусный маршрут между Cairns City Mall и Palm Cove, который проходит через Кьюарра-Бич.

Примечания 

Населённые пункты Квинсленда